Winiker ist der Familienname folgender Personen:

 Pankraz Winiker (1925–2013), Schweizer Benediktinerpater und Abt des Klosters Disentis